Un requiem allemand peut se rapporter à :
Un requiem allemand, la traduction en français de l'œuvre musicale sacrée Ein deutsches Requiem de Johannes Brahms
Un requiem allemand, un roman policier de Philip Kerr

Deutsches Requiem
 Deutsches Requiem est le titre d'une nouvelle dans le recueil L'Aleph de Jorge Luis Borges.